Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 22. и 23. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. трећи пут је одбранио Јусејн Болт са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 70 атлетичара из 50 земаља. 

  Бангладеш 1
  Барбадос 2
  Белизе 1
  Брунеј 1
  Бутан 1
  Канада 3
  Кајманска острва 1
  Централноафричка Република 1
  Чад 1
  Кина 2
  Демократска Република Конго 1
  Обала Слоноваче 2
  Доминиканска Република 1
  Фиџи 1
  Француска 2
  Немачка 2
  Уједињено Краљевство 3
  Гвинеја 1
  Гвинеја Бисао 1
  Индонезија 1
  Иран 2
  Италија 1
  Јамајка 3
  Јапан 1
  Кирибати 1
  Јужна Кореја 1
  Лесото 1
  Макао 1
  Македонија 1
  Малдиви 1
  Мауританија 1
  Мароко 1
  Науру 1
  Холандија 1
  Оман 1
  Палау 1
  Португалија 1
  Катар 1
  Сент Китс и Невис 3
  Сао Томе и Принсипе 1
  Соломонова Острва 1
  Јужноафричка Република 3
  Суринам 1
  Того 1
  Тонга 2
  Тринидад и Тобаго 2
  Турска 1
  Тувалу 1
  САД 4
  Вануату 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015.
{| class="wikitable" 
|-
|Светски рекорд||rowspan=2|9,58||rowspan=2|Јусејн Болт||rowspan=2| ||rowspan=2|Берлин, Немачка ||rowspan=2| 16. август 2009.
|-
|Рекорд светских првенстава
|-
|Најбољи резултат сезоне||9,74||Џастин Гатлин||||Доха, Катар||15. мај 2015.
|-
|rowspan=2| Европски рекорд ||rowspan=2| 9,86 ||Франсис Обиквелу  ||  || Атина, Грчка|| 22. август 2004.
|-
|Жими Вико  ||  || Париз, Француска|| 4. јул 2015.
|-
|Северноамерички рекорд|| 9,58||Јусејн Болт||||Берлин, Немачка
||16. август 2009.
|-
| Јужноамерички рекорд || 10,00 || Робсон Каетано да Силва ||||Мексико , Мексико||22. јул 1988.
|-
| Афрички рекорд || 9,85 ||Олусоџи Фасуба ||  || Доха, Катар|| 12. мај 2006.
|-
| Азијски рекорд || 9,92 || Феми Огуноде ||  || Вухан, Кина || 4. јун 2015.
|-
| Океанијски рекорд || 9,93  ||Патрик Џонсон ||  || Мито, Јапан|| 5. мај 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман. Од њих 10 четворица су са Јамајке, тројица из САД, и по један из Тринидада и Тобага, Француске и Катара. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Предтакмичење 
У квалификације су се пласирали по 3 прволасирана из сваке од 3 предквалификационе групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв).Резултати предтакчмичења по групама на 100 мИААФ
Ветар:Група 1: -0,8 м/с, Група 2: -0,3 м/с, Група 3: -0,6 м/с, 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв'''),. 
Ветар:Група 1: -0,4 м/с, Група 2: +0,9 м/с, Група 3: -0.4 м/с,

Финале 
,
Ветар : -0,5 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном